Rio do Meio — rio do estado de Santa Catarina
 Rio do Meio (Paraíba)  — rio do estado da Paraíba
 Rio do Meio (São Paulo) — rio do estado de São Paulo
 Rio do Meio (Rio de Janeiro) - rio do Rio de Janeiro

Desambiguação